Smardzewo – wieś w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Szczaniec 
 Smardzewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Staroźreby 
 Smardzewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Sochocin 
 Smardzewo – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Sochocin 
 Smardzewo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Sławno

Zobacz też 
 Gmina Smardzewo